Анто́н Перезимник — день народного календаря славян, приходящийся на . Название дня происходит от имени святого Антония Великого.

В этот день крестьяне проверяли запасы кормов — хватит ли их до весеннего Юрьева дня; освящали сено и кормили им домашний скот. Святому Антонию молились о безопасности скота, о благополучном отёле коров. В Хорватии и Словении день святого Антония считался праздником тяглового скота.

Другие названия дня 
, , , , , , , , .

Антонов день вместе с Афанасьевым днём болгары называли — «верижици». В северо-западной Хорватии январь назывался «Антонским месяцем» ().

Русские обряды 
В этот день пекли толокняные колобки. Селяне совершали обряд, помогающий обхитрить нечистую силу. Тот, кто первым выходил по утру на улицу, шёл от крыльца пятами вперёд, как бы обозначая следами, что в дом сам хозяин пришёл. На снегу проводили поперёк снежной тропки, на которой оставался след, черту, чтобы отсечь всевозможному злу путь к дому. При этом приговаривали: «Ни на новце, ни на утренней заре, ни в обыден, не заступай здоровьица рабы Божией (имя рек)».

Южнославянские традиции 
В народном представлении болгар св. Антон и св. Афанасий тесно связаны — они считаются братьями-кузнецами, которые поймали и связали веригами (цепью) чуму. Сербы Косово этот и последующие дни называли днями чумы (). В Пирине считали, что все болезни собираются в этот день, чтобы на следующий день (Атанасовден) подступиться к людям. В этот день женщинам нельзя прясть и вязать, а также готовить бобы и чечевицу, чтобы дети не болели корью и чтобы не сердить оспу, чуму и язву. Однако пекут специальный хлеб, который вручается на здоровье родным и близким.

Поговорки и приметы 
 Антонина — зиме половина.
 Перезимник обнадёжит, обтеплит, а потом обманет — всё морозом стянет.
 Хитёр Антон со всех сторон
 Не верь теплу на Антона — морозно будет.

См. также 
 Авдотья Весновка

Примечания

Литература

Ссылки 

Зимние праздники
Народный календарь восточных славян
Народные календари у славян
Праздники 30 января
Праздники 17 января